Por El Paso pode estar à procura de:
Nos Estados Unidos
 El Paso (Illinois)
 El Paso (Texas)
 El Paso (Wisconsin)

Outros
 El Paso (Espanha)
 El Paso (Colômbia)

Ver também

Desambiguações de topônimos